San José de Ocoa (provincie), een provincie van de Dominicaanse Republiek
San José de Ocoa (stad), de hoofdstad van de provincie